Schahīd oder Schahid (šahīd) bezeichnet:

 Märtyrer#Islam
 Schahīd (Name)

Siehe auch
 Shahid
 Shaheed